Брусен:

 Брусен — село в Болгарии. Находится в Врачанской области
 Брусен — село в Болгарии. Находится в Софийской области